Флаг Ко́брина () — наряду с гербом официальный символ города Кобрина и Кобринского района Брестской области Республики Беларусь.

Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением сторон 1:2. В центре лицевой стороны полотнища — изображение герба Кобринского района. Герб представляет собой французский щит, в лазоревом поле изображение младенца Иисуса Христа в золотых одеждах, Пречистой Девы Марии в одеждах красного цвета, в золотой вольной части щита праведная Анна в красных одеждах поверх голубого хитона. Над головами фигур золотые нимбы.

Согласно Закону, флаг города Кобрина может быть размещён во всех случаях, предусматривающих размещение Государственного флага Республики Беларусь законодательством Республики Беларусь. Разрешено использование флага на торжественных мероприятиях и церемониях в организациях и предприятиях любой формы собственности, но запрещено использовать его в коммерческих целях без особого разрешения. В дни траура флаг спускается до половины древка, в верхней части крепится сложенная пополам чёрная лента со свободно висящими концами.

Примечания

Ссылки 
Геральдыка Беларусі

См. также 
 Герб Кобрина
 Кобрин

Кобрин
Кобрин
Флаг
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Флаги с изображением святых